Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Libor Pimek che hanno battuto in finale Mark Koevermans e Greg Van Emburgh 7-6, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (primo turno)

 Mark Koevermans /  Greg Van Emburgh (finale)
 Horacio de la Peña /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1993
ATP Tour 1993